Kevin Mitchell, ameriški hokejist; * 5. junij 1980, Bronx, New York, New York, ZDA.

Kevin Mitchell je ameriški hokejist, ki igra na položaju branilca za moštvo Nikkō Ice Bucks.

Kariera
Mitchell je začel kariero leta 1997 v ligi OHL pri moštvu Guelph Storm. Z dobrimi predstavami je prepričal NHL moštvo Calgary Flames, ki ga je izbralo na NHL naboru leta 1998 kot 234. po vrsti. Kljub temu zanje ni nikoli zaigral. Po treh sezonah pri Guelph Stormu se je preselil k OHL moštvu Oshawa Generals, 8 tekem je odigral še pri AHL moštvu Hamilton Bulldogs. V sezoni 2001/02 mu je uspel korak v profesionalni hokej. Tri naslednje sezone je igral v dveh nižjih ameriških ligah - ECHL in AHL. Ekipe, za ketere je igral, so: Louisiana Ice Gators, Houston Aeros, Bridgeport Sound Tigers in Cleveland Barons. Še največji vtis je pustil med igranjem za Louisiana Ice Gators, ko je na 112 tekmah dosegel 90 točk. Nato se je preselil v Evropo, kjer je v sezoni 2004/05 zaigral za nemško moštvo Iserlohn Roosters. V naslednji sezoni je zastopal barve avstrijskega moštva Vienna Capitals in se z njimi prebil v polfinale končnice. Naslednjo sezono je igral za prenovljeno AHL moštvo Bridgeport Sound Tigers ter pred koncem sezone odšel zopet v Nemčijo k ekipi Hamburg Freezers. Pred sezono 2007/08 je okrepil slovensko moštvo HDD ZM Olimpija, s katerimi je pred sezono 2008/09 podaljšal še za dve leti. Na sredini sezone 2007/08 je sicer že podpisal predpogodbo z EHC Black Wings Linz, a jo je po koncu sezone na svoje stroške odkupil. 

Mitchell ni nikoli nastopil za nobeno selekcijo ameriške reprezentance.

Močan strel
Mitchell je zelo poznan po svojem zelo močnem strelu. Kar nekaj golov je že dosegel tako tudi s sredine igrišča. Enega izmed tovrstnih golov je dosegel v sezoni 2004/05, ko je v nemški DEL ligi premagal vratarja moštva EHC Wolfsburg Grizzly Adams Tya Conklina. Podobno spektakularen gol je dosegel tudi proti EC Red Bull Salzburgu v finalu Avstrijske hokejske lige 2008, ko je s sredine igrišča presenetil Reinharda Divisa. 

Na KELLY'S All-Star tekmi leta 2008 je osvojil nagrado za najmočnejši strel - njegov strel je dosegel hitrost 159 km/h.

Pregled kariere
Posodobljeno: 10. januar 2009

|-
| Guelph Storm
| OHL
| 97/98
|
| 65
| 10
| 46
| 56
|
| 73
|
| 12
| 1
| 7
| 8
| 
| 14
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 98/99
|
| 68
| 26
| 52
| 78
|
| 107
|
| 11
| 3
| 10
| 13
| 
| 29
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 99/00
|
| 68
| 19
| 58
| 77
|
| 94
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 10
|-
| Oshawa Generals
| OHL
| 00/01
|
| 54
| 10
| 29
| 39
|
| 139
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 00/01
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Louisiana Ice Gators
| ECHL
| 01/02
|
| 63
| 7
| 32
| 39
| +23
| 127
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| -1
| 16
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 01/02
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Louisiana Ice Gators
| ECHL
| 02/03
|
| 30
| 5
| 29
| 34
| +9
| 93
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 10
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 02/03
|
| 18
| 1
| 4
| 5
| -7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 02/03
|
| 24
| 2
| 5
| 7
| -1
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 03/04
|
| 50
| 7
| 16
| 23
| -2
| 39
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -5
| 10
|-
| Louisiana Ice Gators
| ECHL
| 03/04
|
| 19
| 3
| 14
| 17
| +3
| 28
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Iserlohn Roosters
| DEL
| 04/05
|
| 50
| 8
| 29
| 37
| -16
| 149
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 48
| 12
| 25
| 37
| 0
| 70
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 56
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 06/07
|
| 45
| 1
| 12
| 13
| -8
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburg Freezers
| DEL
| 06/07
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 22
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 9
| 24
| 33
| +12
| 126
|
| 15
| 5
| 7
| 12
| 0
| 26
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 26
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 50
| 8
| 29
| 37
| -13
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 716
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" | 537
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 1242
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 219
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Guelph Storm
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Louisiana Ice Gators
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Cleveland Barons
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Hamburg Freezers
Hokejisti HK Olimpija